Латин:

 Латин — мифологическая личность в мифологии Древней Греции и Древнего Рима, царь Лаврента.
 Латин Сильвий — мифический царь Альба-Лонги. 
 Латин, Владимир (род. 1985) — эстонский гребец.
 Латин, Иво (1929—2002) — хорватский югославский политик.

См. также 
 Латина (значения)